Nanzhou bezeichnet:

 Nanzhou (Pingtung) (南州鄉), Landgemeinde im Landkreis Pingtung auf Taiwan
 Nanzhou (Nan) (南洲镇), Großgemeinde im Kreis Nan in der chinesischen Provinz Hunan
 Nanzhou (Haizhu) (南洲街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu in der chinesischen Provinz Guangdong